1/10 kan syfta på:

 ⅒ – en tiondel
 1 oktober
 10 januari (amerikanskt datumformat)